Choum steht für:
 Choum (Mauretanien), Stadt in Adrar (Region), Mauretanien
 Choum (Fluss), Nebenfluss des Momengue und damit des Noun (Fluss), Region Ouest (Kamerun), Kamerun
 Choum (Reisschnaps), chinesischer Reisschnaps 

Choum ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmad El Choum (* 1983), ehemaliger libanesischer Fußball-Nationalspieler
 Sami El Choum (* 1982), ehemaliger libanesischer Fußball-Nationalspieler

Siehe auch:
 Choum Tunnel, Eisenbahntunnel bei Choum in Mauretanien
 Šum (franz. Choum)